В парному розряді жіночого тенісного турніру East West Bank Classic 1992, що проходив у рамках Туру WTA 1992, Аранча Санчес і Гелена Сукова виграли титул, у фіналі перемігши пару Зіна Гаррісон і Пем Шрайвер 6-4, 6-2

Сіяні пари 

 Аранча Санчес /  Гелена Сукова (чемпіонки)
 Зіна Гаррісон /  Пем Шрайвер (фінал)

 Сенді Коллінз /  Стефані Реге (півфінал)
 Кеммі Макгрегор /  Лорі Макніл (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

LA Women's Tennis Championships